Het ATP-toernooi van Tokio 2013 (met de officiële naam Rakuten Japan Open Tennis Championships 2013) werd van 30 september tot en met 6 oktober 2013 gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio.
Er werd gespeeld op de hardcourtbuitenbanen van het Ariake Colosseum.

Het enkelspel werd gewonnen door Juan Martín del Potro. Hij versloeg in de finale Milos Raonic met 7-6(5) en 7-5. Het dubbelspel werd gewonnen door Rohan Bopanna en Édouard Roger-Vasselin. Zij versloegen in de finale Jamie Murray en John Peers met 7-6(5) en 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

2013
Tokio